Amaliastraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
Amaliastraat (Den Haag), straat in Den Haag